Ablávio (censual) — oficial romano do 
 Ablávio (cônsul) — cônsul romano de 331
 Ablávio da Galácia — sofista romano do 
 Ablávio (escritor) — escritor romano do 
 Ablávio (assassino) — oficial bizantino do 
 Ablávio (poeta) — poeta bizantino do 

Desambiguações de antropônimos